Jméno a příjmení František Urbánek má více nositelů:

 František Augustin Urbánek (1842–1919) – zakladatel prvního českého hudebního nakladatelství v Praze
 František Urbánek (1866–1948) – kazatel Jednoty českobratrské
 František Urbánek (ftizeolog) (1905–???) – český ftizeolog